O Complexo Cultural Funarte Brasília é um conjunto de instalações culturais localizados no Setor de Divulgação Cultural de Brasília, administrados pela Coordenação de Difusão Cultural da Fundação Nacional de Artes (Funarte). A fundação também administra outros complexos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

O espaço em Brasília é composto pelo Teatro Plínio Marcos, pela Sala Cássia Eller, pela Galeria Fayga Ostrower e pelo Espaço Marquise. As edificações, incluindo a marquise, foram projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o complexo é tombado como patrimônio histórico tanto em nível distrital como em nível nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) junto com um conjunto de bens do Patrimônio histórico de Brasília.

Espaços 
O Complexo Cultural Funarte fica no Eixo Monumental, entre a Torre de TV de Brasília e o Espaço Cultural do Choro, uma região com diversas opções culturais. Três edifícios formam o complexo, ligados por uma marquise que também é um espaço cultural.

Sala Cássia Eller 
É uma sala de música de 214 lugares aberta em 1977 com o nome de Sala Funarte. Foi renomeada em 2002 em homenagem a cantora Cássia Eller após uma reforma no ano anterior. O espaço acolhe espetáculos musicais locais e nacionais. Tem dois camarins e palco de oito metros quadrados.

Teatro Plínio Marcos 
Foi inaugurado em 13 de março de 1991, com o nome de Casa do Teatro Amador, tendo sido construído ao lado da Sala Funarte. Em 2001 o espaço foi reformado, com cadeiras sendo colocadas - até então as arquibancadas eram de concreto. Foi então renomeado com o atual nome, em homenagem a Plínio Marcos, tendo passado ainda por uma segunda reforma em 2004. O palco tem piso de madeira e o teatro é em formato semi-arena, com 517 lugares e dois camarins.

Está instalado em posição privilegiada na capital brasileira e recebe espetáculos de artes cênicas e também show de artistas locais e grandes nomes nacionais. Também recebe encontros, seminários, montagens de peças, oficinas e cursos de interpretação para atores de teatro, sendo um espaço multiuso, com oficinas, salas, refeitório e alojamentos, pronto para acolher grupos de todo o Brasil.

Galeria Fayga Ostrower 
Galeria nomeada em homenagem a gravurista Fayga Ostrower, voltada a mostras de artes visuais. Fica entre o Teatro Plínio Marcos e a Sala Cássia Eller. Tem 312 metros quadrados de área, paredes de compensado MDF e laje de concreto.

Espaço Marquise e entorno 
A marquise tinha como função original apenas ligar os espaços culturais do Complexo Cultural Funarte. Desde 2003, passa a ser também um espaço, voltado as mostras de arte contemporânea que não se adequavam ao espaço fechado da Galeria Fayga Ostrower. O espaço, durante as exposições, pode incluir também o entorno gramado.

A marquise tem 280 metros com uma laje de cobertura em concreto que fica a 2,30 metros do chão, sustentada por 31 pilares de concreto.

Referências

Ligações externas 

 Site oficial

Cultura de Brasília
Obras de Oscar Niemeyer
Funarte